Hoskins (Nebraska), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Allen Hoskins (1920-1980), Amerikaans acteur
 Bob Hoskins (1942-2014), Brits acteur
 John Hoskins (1590-1665), Brits kunstschilder